Джобина Ролстон (;  — ) — американская актриса немого кино.

Биография 
Джобина Ланкастер Ролстон родилась 21 ноября 1899 года в городе Саут-Питсберг в штате Теннесси. Её мать, работавшая портретным фотографом, тщательно занималась воспитанием дочери, желая чтобы она связала свою жизнь с шоу-бизнесом. Её актёрский дебют состоялся на театральной сцене в 1909 году в постановке «Золушка».

В 1915 году она обучалась в актёрской школе в Нью-Йорке, а спустя некоторое время дебютировала на Бродвее в пьесе «Две малышки в голубом». На одном из показов её заметил актёр Макс Линдер, который убедил Ролстон отправиться в Голливуд. Там в 1919 году и состоялся её кинодебют. Последующие несколько лет она ещё совмещала работу в театре со съёмками в кино, но в 1922 году была вынуждена полностью посвятить себя большому экрану, так как нуждалась в деньгах для лечения матери.

В 1923 году Ролстон стала одной из девушек в списке WAMPAS Baby Stars. В том же году она появилась в фильме «Зачем беспокоиться?» с комиком Гарольдом Ллойдом в главной роли. В последующие пять лет она снялась с ним в главных ролях ещё в шести фильмах. Именно они и стали наиболее известными в её карьере благодаря тому, что Ролстон с успехом продемонстрировала свой комедийный и драматический талант.

В 1927 году она вместе с Кларой Боу и Гэри Купером появилась в картине «Крылья», ставшим первым лауреатом премии «Оскар» за лучший фильм. На съёмках этого фильма она познакомилась с актёром Ричардом Арленом, за которого в том же году вышла замуж.

После этого она появилась ещё в десятке успешных фильмов, но с началом эры звукового кино её карьера завершилась из-за того, что актриса шепелявила. Актриса появилась всего в двух звуковых картинах, а в 1931 году навсегда покинула киноиндустрию. В 1933 она родила сына Ричарда Арлена-мл., который, как и родители, связал жизнь с кино. В 1945 году Джобина Ролстон и Ричард Арлен развелись.

Последние годы жизни Джобина Ролстон страдала от ревматизма, а также она перенесла несколько инсультов. Она скончалась от пневмонии 22 января 1967 года в Доме актёров кино и телевидения в Вудленд-Хиллз на 68 году жизни.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы театра США
Умершие от пневмонии
Похороненные на кладбище Сан-Фернандо-Мишн